NK Sokol je nogometni klub iz Velike Ludine, iz Moslavine. Osnovan je 1936. godine. U sastavu kluba djeluju ekipe: limači, pioniri, juniori, seniori i veterani. Seniorska ekipa kluba natječe se u 1. ŽNL Sisačko-moslavačkoj.

Vanjske poveznice 

 www.nk-sokol.hr

Sokol